Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga von 2000 bis 2008. Die damals dritthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in zwei Staffeln unterteilt. Nach der Saison 1999/2000 wurde die zuvor viergleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord, Nordost, Süd und West/Südwest durch die zwei Regionalligen Nord und Süd ersetzt.

Die Tabellen umfassen 3 derzeitige Bundesligisten, 11 Zweitligisten, 7 Drittligisten, 31 Viertligisten, 13 Fünftligisten, 4 Sechstligisten, 2 Siebtligisten, 1 Neuntligist, 1 Elftligist, 4 inzwischen aufgelöste Vereine und 5 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.



Regionalliga Nord 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 2000–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2000–04, 2005/06, 2007/08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 2000–02, 2004–08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2000–02, 2004–08
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2001–03, 2004–07
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2000–02, 2003–05, 2007/08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2001–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2003–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2000–06
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 2002–08
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2000/01, 2002–05, 2006–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2000–04, 2005/06
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2000–05
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2002–04, 2006–08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2003–07
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2001–05
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2000/01, 2004/05, 2006–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2001–06
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2000–03, 2007/08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2000–03
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niedersachsen(Staffel Weser-Ems/Lüneburg)(fünftklassig) || 2005–08
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2001–03, 2005–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2002–06
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2001/02, 2006–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2005–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2000/01, 2002/03, 2007/08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2004–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2006–08
 || data-sort-value="07" | Landesklasse Sachsen(Staffel Ost)(siebtklassig) || 2000–03
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2005/06, 2007/08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2000–02
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2 A)(siebtklassig) || 2000/01, 2006/07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2005/06
 || data-sort-value="99" | 2011 aufgelöst || 2000/01, 2003/04
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2004/05, 2007/08
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2007/08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2003/04
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2006/07
 || data-sort-value="99" | 2008 aufgelöst  || 2000/01
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2004/05
 || data-sort-value="06" | Landesliga Schleswig-Holstein(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2003/04
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2000/01

Regionalliga Süd 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2000–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2000–08
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2000–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2000–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2000–02, 2003–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2000–05, 2006–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2001–08
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2001–07
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2000–03, 2004–06, 2007/08
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2000/01, 2002–08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2000–03, 2004–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2000–05
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2002–06
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2000/01, 2004–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2000–04
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2001–04, 2005–07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2000–02, 2007/08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2000–02, 2005/06
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2002–04, 2006/07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2000/01, 2002–04
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2002/03, 2007/08
 || data-sort-value="11" | Kreisklasse C Karlsruhe (Staffel 1)(elftklassig) || 2005–08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2006–08
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2004–06
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2000–02
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2003–05
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2006–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2006–08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2003–05
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2007/08
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2000/01
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2007/08
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2005/06
 || data-sort-value="99" | 2016 aufgelöst  || 2003/04, 2005/06
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2002/03
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2006/07
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2000/01
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2001/02
 || data-sort-value="09" | Kreisliga A Fulda(neuntklassig) || 2001/02
 || data-sort-value="06" | Saarlandliga(sechstklassig) || 2002/03
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2004/05
 || data-sort-value="99" | 2010 neu gegründet  || 2007/08

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Regionalliga